Garotas que dizem ni foi um grupo formado no início de 2003 pelas jornalistas paulistas Clarissa Passos (Clara McFly), Flávia Pegorin (Flá Wonka) e Viviana Agostinho (Vivi Griswold). Compreende um site com crônicas diárias, uma coluna na Revista Época, um fórum de leitores e um livro. Seu nome é uma alusão aos Cavaleiros que Dizem Ni do filme Em Busca do Cálice Sagrado do grupo inglês Monty Python.

O site 
As três jornalistas já haviam trabalhado juntas em um site de entretenimento. Após serem demitidas no mesmo dia, e depois de passarem por outras redações, resolveram investir em um projeto pessoal.

Em 11 de abril de 2003 foi dada a largada do Garotas que Dizem Ni, com a providencial ajuda do Gardenal.org. O site era atualizado três vezes ao dia, com um texto de cada autora. No ano seguinte, o Garotas foi Top 3 no Prêmio iBest Blog, tanto na opinião do júri popular como da Academia. Em 2005, foi o único concorrente a figurar entre os três melhores nos dois júris da categoria.

Após dois anos, o projeto acabou indo bem além do que se esperava: só nesse período, foram três layouts diferentes, um Fórum de Leitores com mais de mil usuários, 1.500 textos publicados e 2 milhões de pageviews.

Em setembro de 2005, foi recriado o Fórum do Garotas que dizem Ni que originalmente criado em fevereiro de 2004 e apagado por um hacker, juntou milhares de fãs das Garotas que dizem Ni de várias partes do país e do mundo.

O Fórum teve um dos seus momentos mais marcantes com a presença de "Renegade" um ser ímpar, que odiava gatos, não comia pizza por razões pessoais e via pessoas mortas.

Em novembro de 2008 as Garotas anunciaram o fim do blog.

A coluna 
A proposta de Aluízio Falcão Filho, diretor da Revista Época, era preencher uma página semanal na publicação com textos que tivessem o mesmo tom daqueles publicados no site, mas em formato diferente. Aceito o desafio, a coluna começou em junho de 2003 com notas curtas sobre acontecimentos da semana e a lista de pílulas do cotidiano.

Em junho de 2004, a página ganhou novo layout e novo conteúdo, com o acréscimo de seções ao que já virara um dos "alívios cômicos" da revista. Quase um ano mais tarde, em abril de 2005, outra reformulação deixou a coluna Garotas que Dizem Ni mais dinâmica e limpa – sem perder o bom-humor.

Com a reformulação da revista, em janeiro de 2006, a coluna foi definitivamente encerrada, após passar algumas semanas sem ser publicada.

O livro 
Lançado em maio de 2005 sob o título "É Impossível Ler Um Só - Histórias Para Devorar a Qualquer Hora", o livro tem 60 textos selecionados entre os favoritos das jornalistas e do público que freqüenta o site. Todos eles foram reeditados sem a pressa da publicação diária, mas com o estilo peculiar que tem marcado o trabalho do trio.

A tarde de autógrafos aconteceu no dia 4 de Junho de 2005, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo.

Ligações externas 
 

Websites do Brasil
Blogues